Термин ПДП има више значења.

 Партија демократског прогреса
 Плазма телевизор